Mirror Man (Captain Beefheart), een muziekalbum van Captain Beefheart.
Mirror Man (David Thomas), een muziekalbum van David Thomas.
Mirror Man (The Human League), een lied van The Human League
Mirror Man (DC), een personage uit DC-comics.
Kazuhide Uekusa